Benjamin Brillaud (1988), vidéaste et vulgarisateur français ;
 François Brillaud (1846-1916), peintre français ;
 Marc Brillaud de Laujardière (1889-1973), architecte et urbaniste français.